Пало Дулсе има више значења:

 Пало Дулсе (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Пало Дулсе (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пало Дулсе (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пало Дулсе (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пало Дулсе (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пало Дулсе (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Дулсе (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Дулсе (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Дулсе (Ел Салто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Дулсе (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Дулсе (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Дулсе (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Дулсе (Малиналко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пало Дулсе (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пало Дулсе, Коалкомека (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пало Дулсе (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пало Дулсе (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пало Дулсе (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пало Дулсе (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пало Дулсе (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пало Дулсе (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику